Een verkeersweg:
Route 2 (Estland)
Route impériale 2

Een fietsroute:
Landelijke fietsroute 2